«Славу́тич» (, ) — 34-я станция Киевского метрополитена. Расположена в Дарницком районе города Киева, на Сырецко-Печерской линии между станциями «» и «». Станция открыта 30 декабря 1992 года. Название получила по историческому и фольклорному имени Днепра. Пассажиропоток — 6,3 тыс. чел./сутки.

Конструкция 
Колонная станция мелкого заложения, подземный зал с островной посадочной платформой. Своды зала опираются на два ряда колонн. Зал станции соединён лестницей с подземным вестибюлем, совмещённым с подземным переходом под проспектом Бажана.

Наземные вестибюли отсутствуют.

Оформление 
Оформление станции посвящено близости Днепра (Славутич — одно из исторических названий реки), выполнено в синих, голубых тонах с обширным использованием металла. Отделка потолка выполнена в виде водной глади (алюминиевые конструкции с точечными светильниками) и стилизованных под лилии конструкций. Колонны отделаны сталью, путевые стены — белым мрамором и алюминиевым сайдингом голубого цвета. На торцовой стене размещена композиция, изображающая русло Днепра.

Изображения

Режим работы 
Открытие — 5:37, закрытие — 0:08

Отправление первого поезда в направлении:
 ст. «Красный хутор» — 6.05
 ст. «Сырец» — 5.44

Отправление последнего поезда в направлении:
 ст. «Красный хутор» — 0.31
 ст. «Сырец» — 0.14

Примечания

Ссылки 
 Сведения на официальном сайте Киевского метрополитена 
 Страница станции на неофициальном сайте Киевского метрополитена
 Веб-энциклопедия Киева 
 Первоначальный проект станции // Онлайн-музей Киевского метрополитена

Сырецко-Печерская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1992 году
Станции Киевского метрополитена